Kaiping  bezeichnet:

 die kreisfreie Stadt Kaiping (开平市) der bezirksfreien Stadt Jiangmen in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Kaiping;
 den Stadtbezirk Kaiping (开平区) der bezirksfreien Stadt Tangshan in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Kaiping (Tangshan);
 die Großgemeinde Kaiping (开平镇) im gleichnamigen Stadtbezirk, siehe Kaiping (Großgemeinde);
 das Straßenviertel Kaiping (开平街道) im gleichnamigen Stadtbezirk, siehe Kaiping (Straßenviertel);
 die Gemeinde Kaiping (开坪乡) im Autonomen Kreis Beichuan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Kaiping (Beichuan).